Scirocco může mít různé významy:

 Volkswagen Scirocco – model sportovního automobilu
 Jugo (it. Scirocco) – silný jižní až jihovýchodní vítr ze Sahary
 Scirocco (opera) – opera od Eugena d'Alberta
 Scirocco-Powell – konstruktér Formule 1